82-й гвардейский мотострелковый Каменец-Подольский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк — тактическое формирование Сухопутных войск СССР.

Сражения и операции Великая Отечественная война: в Битве под Москвой, Орловской наступательной операции, (операция «Кутузов»), Проскуровско-Черновицкой наступательной операции, Львовско-Сандомирской наступательной операции, Сандомирско-Силезской наступательной операции, Нижне-Силезской наступательной операции, Верхне-Силезской наступательной операции, Берлинской наступательной операции, Пражской наступательной операцииОперация «Дунай».

История полка 
82-й гвардейский мотострелковый полк (войсковая часть полевая почта 47545, позывной «Племянник») имел наименования:
 с момента формирования 1942 года — 49-я механизированная бригада;
 с 17 марта 1945 года — 35-я гвардейская механизированная бригада;
 с 24 июня 1945 года — 35-й гвардейский механизированный полк;
 с 1946 года — 35-й гвардейский отдельный кадровый механизированный батальон;
 с 1949 года — 35-й гвардейский механизированный полк;
 с 1957 года — 82-й гвардейский мотострелковый полк;
 с 1985 года — 215-й гвардейский танковый полк.

Формирование бригады 
82-й гвардейский мотострелковый полк формировался с 15 по 25 сентября 1942 года как 49-я механизированная бригада в Горьковском учебном автобронетанковом центре в городе Дзержинске Горьковской области, преимущественно из моряков Тихоокеанского флота.

В её состав входили:
 Управление бригады
 1-й мотострелковый батальон
 2-й мотострелковый батальон
 3-й мотострелковый батальон
 Миномётный батальон
 Артиллерийский дивизион
 Зенитный артиллерийский дивизион
 Рота ПТР
 Рота автоматчиков
 Разведывательная рота
 Рота управления
 Рота технического обеспечения
 Медико-санитарный взвод
 46-й (127-й) танковый полк

В составе действующей армии бригада участвовала в боевых действиях: с 01.11.1942 г. по 09.03.1943 г.; с 20.07.1943 г. по 19.09.1943 г.; с 27.02.1944 г. по 17.03.1945 г.

В составе 5-го механизированного корпуса участвовала в Контрнаступлении под Сталинградом.

В составе 6-го гвардейского механизированного корпуса 
6-й гвардейский механизированный корпус был сформирован. 17-го июня в районах городов Загорск и Краснозаводск Московской области на базе 3-й гвардейской мотострелковой дивизии и 49-й механизированной бригады (командир подполковник В. В. Жабо) из состава 5-го механизированного корпуса.

19 июня 1943 года в состав бригады вошёл 127-й танковый полк, командир полка — подполковник Диденко Д.Я.

49-я механизированная бригада в составе 6-го гвардейского механизированного корпуса участвовала в операциях:
 Орловской наступательной операции (операция «Кутузов») 12.07.1943 — 18.08.1943.
Об ожесточённых кровопролитных боях свидетельствуют архивные документы.
События первого дня наступления подробно отражены в сохранившихся документах 49-й мбр и 29 отп.
К началу боевых действий 49-я механизированная бригада подполковника В. В. Жабо имела в своём составе 3364 человека и следующее вооружение: ручных пулемётов — 114, станковых пулемётов — 45, крупнокалиберных пулемётов ДШК — 9; ПТР — 97; миномётов 120-мм — 6 , миномётов 82-мм — 30; орудий 76-мм — 12, орудий 45-мм — 12; танков T-34 — 32, танков Т-70 — 7; БТР и БМ — 17; грузовых автомобилей — 203.

25 июля комкор отдал приказ бойцам бригады Жабо совершить прорыв совместно с частями 8 стрелкового корпуса в районе н. п. Лунево.

В 10 часов 26 июля шесть самолётов Ил-2 провели штурмовку ближней обороны противника на участке Долбилово — Прилепы.

В 11.00 артиллерия и миномёты произвели 15-минутный налёт на передний край обороны противника.

Из журнала боевых действий 49-й гвардейской механизированной бригады:

Танкисты 127-го тп пошли в атаку, своим огнём и гусеницами подавили огневую систему противника на переднем крае. Пехота и танки в тесном взаимодействии огня с движением уничтожили противника на переднем крае и в 11 час. 30 мин. захватили Лунево. Пр-к начал обходить Боровое. Преследуя его, танки вышли на сев.-зап. окр. Боровое. Пр-к в Боровое подбил 4 Т-34. Танки в 13.30 возвратились за пехотой в Лунево. В 14.30 1 и 2 мсб совместно со 127 тп перешли в атаку и овладели Боровое в 15.20.
В 15.00 56-й отдельный танковый полк совместно с 3 мсб начали наступать в направлении Бессоновский, но в 16.00 были встречены сильным огнём артиллерии и миномётов и, потеряв 12 танков, были остановлены.
В 16.00 противник сконцентрировал до 20 танков в р-не Сурьянино, после массированного артминобстрела нашими частями эти танки по магистрали Орел-Болхов были брошены на Лучки. Нами своевременно был прикрыт левый фланг.
В 20.00 в результате контратаки противника 1 и 2 мсб, 127 тп из Боровое были выбиты и закрепились на высоте сев.-зап. Боровое. [ … ]
В ходе первого дня боёв за деревню Боровое потери бригады составили в людях: убито — 64, ранено — 240; в вооружении: 12 танков Т-34, из них 2 безвозвратно, одно 76-мм орудие и 2 автомобиля.

27 июля 1943 года танкисты и мотострелки 49-й мбр подполковника В. В. Жабо и приданного ей 56-й отп форсировали р. Орс и атаковали с востока опорный пункт противника в роще cеверо-восточнее Моисеевки. Мотострелки 49 мбр под сильным пулемётным, миномётным и артиллерийским огнём залегли и отстали от танков 56-й отп, которые, потеряв 10 машин сожжёнными, отошли в исходное положение.

В 13.00 командир корпуса из-за левого фланга 49-й мбр решил ввести в бой части 16 гв. мбр полковника В. М. Артеменко. Бригада вышла на рубеж р. Орс на участке Бессоновский — Дулебино и, встретив сильное огневое сопротивление с южного берега р. Орс, дальнейшего продвижения не имела.

Во второй день наступления комбриг решил силами 127 тп 16 гв. мбр и 56-го отп, ударив во фланг противника в направлении нп Дулебинский, выйти к Шемякино. Для этого готовился танковый десант на танках, но ввиду сильного артиллерийско-миномётного огня десант на танки посадить не удалось.

Из журнала боевых действий 49-й механизированной бригады.

В 12.00 без артобработки переднего края обороны противника танки 56-го отп форсировали р. Орс. Танкистам 127-го тп не удалось форсировать реку, и они остановились перед нп Ясная Поляна, ведя огонь с места. Пехота мотострелковых батальонов поднялась за танками 56-го отп. Противник с целью отсечь её от танков открыл сильный артминогонь. Наши мотострелки залегли, и танки ушли вперёд. В 12.30 артиллерия противника открыла огонь по танкам, загорелось 12 танков 56-го отп. Остальные танки возвратились на исходные позиции.
В 19.00 атака повторилась, но успеха не принесла. Задачу дня бригада не выполнила.

 Проскуровско-Черновицкой наступательной операции 04.03.1944 — 17.04.1944.
 В ходе Проскуровско-Черновицкой наступательной операции участвовала в освобождении городов:
Скалат. Освобождён 21 марта 1944 г.
6-й гвардейский механизированный корпус в ночь на 4 марта 1944 года был введён в сражение в полосе 60-й армии севернее города Ямполь. Преодолевая ожесточённое сопротивление немецко-фашистских войск в условиях весенней распутицы и бездорожья, соединения корпуса, во взаимодействии с другими войсками армии, 26 марта освободили город Каменец-Подольский
49-й механизированной бригаде и 56-му отдельному танковому полку, отличившимся в боях с немецкими захватчиками за освобождение города Каменец-Подольск, присвоено наименование «Каменец-Подольских».

В Львовско-Сандомирской наступательной операции (13.07.1944 — 29.08.1944),
6-й гв. мехкорпус С 13 июля по 3 сентября 1944 года корпус прошёл в боями более 300 километров.

В ходе Львовско-Сандомирской наступательной операции бригада участвовала в освобождении Перемышляны. Освобождён 20 июля 1944 года.
Львов. Освобождён 27 июля 1944 года. Приказом Верховного Главнокомандующего от 10 августа 1944 года № 0256 6-му гвардейскому механизированному Краснознамённому корпусу и его частям (16-й гвардейской механизированной бригаде, 1-му гвардейскому самоходному артиллерийскому полку, 396-му зенитному артиллерийскому полку), отличившимся в боях за овладение городом Львов, присвоено наименование «Львовских»
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1944 года и приказом Заместителя Народного Комиссара Обороны СССР от 25 августа 1944 года № 0281 за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городом Львов и проявленные при этом доблесть и мужество 49-я механизированная Каменец-Подольская бригада награждена орденом Богдана Хмельницкого 1-й степени;

Бригада участвовала в освобождении Комарно. Освобождён 29 июля 1944 года.

 Сандомирско-Силезской наступательной операции [12.01.1945 — 03.02.1945]
 Нижнесилезской наступательной операции [08.02.1945 — 24.02.1945]

35-я гвардейская механизированная бригада 

17 марта 1945 года преобразована из 49-й механизированной бригады в 35-ю гвардейскую механизированную бригаду. Приказом НКО № 050 от 17 марта 1945 года 127-й тп 49-й мбр переименован в 116-й гвардейский танковый полк 35-й гвардейской механизированной бригады.

Состав бригады:
 Управление бригады
 1-й мотострелковый батальон
 2-й мотострелковый батальон
 3-й мотострелковый батальон
 Миномётный батальон
 Артиллерийский дивизион
 Рота ПТР
 Рота автоматчиков
 Разведывательная рота
 Рота управления
 Рота техобеспечения
 Инженерно-минная рота
 Автомобильная рота
 Медико-санитарный взвод
 Зенитно-пулемётная рота
 116-й гвардейский танковый полк

Гвардейская бригада участвовала в боях и операциях:
 Верхнесилезской наступательной операции (15.03.1945 — 31.03.1945)
 Берлинской наступательной операции (16.04.1945 — 08.05.1945)
 Беелитц (Белиц). Освобождён 23 апреля 1945 г. войсками 1 УФ в ходе Берлинской операции

24 апреля 1945 года передовой отряд корпуса (35-я гвардейская механизированная бригада) форсировал р. Хавель, овладел Кетцином и, продолжая наступление, в 23 ч. 30 м в районе Этцин соединился с частями 238 сд 1 Белорусского фронта, наступающими с севера, завершив окружение Берлина.

 Пражской наступательной операции [06.05.1945 — 11.05.1945]

35-й гвардейский механизированный полк 
24 июня 1945 года 35-ю гвардейскую механизированную бригаду преобразовали в 35-й гвардейский механизированный полк 6-й гвардейской механизированной дивизии.

В ноябре 1946 года в связи с сокращением личного состава Вооружённых сил СССР 6-я гвардейская механизированная дивизия была преобразована в 6-й гвардейский отдельный кадровый механизированный полк, а её полки были переформированы в отдельные кадровые батальоны и дивизионы; отдельные батальоны — в отдельные кадровые роты и батареи. 35-й гвардейский механизированный полк свёрнут в 35-й гвардейский кадровый механизированный батальон

В 1949 году 35-й гвардейский механизированный Каменец-Подольский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк был развёрнут до полного штата.

82-й гвардейский мотострелковый полк 
12 марта 1957 года, в связи с переходом на новый штат, 35-й гвардейский механизированный полк был преобразован в 82-й гвардейский мотострелковый Каменец-Подольский Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк 6-й гвардейской мотострелковой дивизии.

215-й гвардейский танковый полк (формирования 1985 года) 
В 1985 году, в соответствии с директивами Министра обороны СССР № 314/1/00900 от 4 декабря 1984 г. и Генерального штаба ВС СССР № 314/3/0224 от 8 февраля 1985 г. 6-я гвардейская мотострелковая дивизия была переименована в 90-ю гвардейскую танковую Львовскую ордена Ленина Краснознамённую ордена Суворова дивизию (формирования 1985 года).

Полк стал танковым и принял номер 215-й гвардейский танковый полк и стал именоваться
215-й гвардейский танковый Каменец-Подольский Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк 90-й гв. тд.

В 1985 году 10-й отдельный танковый батальон 6-й гв.мсд переформирован в линейный 3-й танковый батальон 215-го гвардейского танкового полка (формирования 1985 года) с пунктом прежней дислокации Берлин Карлсхорст.

Одна танковая рота всегда находилась в учебном центре Мюльрозе, где непрерывно отрабатывались задачи боевой подготовки, две другие танковые роты, меняя друг друга, несли караульную и внутреннюю службу в Карлсхорсте

Вывод войск и расформирование 
В 1989 году начался вывод войск. Первой выводилась 25-я танковая дивизия. 803-й гвардейский мотострелковый Вапнярско-Берлинский Краснознамённый, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полк 25-й тд, дислоцированный в Фогельзанге, был переподчинён 90-й гв. тд, а вместо него в его состав 25-й тд введён 215-й гвардейский танковый полк (формирования 1985 года) (вч пп 47545).

215-й гвардейский танковый Каменец-Подольский Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк в 1989 году выведен из ЗГВ в Советский Союз в составе 25-й тд и расформирован.

Награды и наименования

Командование 
49-я мбр — 35-я гв. мбр

Командиры бригады 
 полковник Гречкин Сергей Павлович (с сентября 1942 по январь 1943), погиб 09.01.1943
 подполковник Карась, Тихон Георгиевич с 10.1.1943
 подполковник Жабо Владимир Владиславович (28.7.по 08.08.1943), погиб 08.08.1943
 полковник Туркин, Пётр Николаевич (с 08.1943)
 подполковник Селиванчик, Николай Яковлевич

Начальник политотдела бригады 
полковник Скряго Афанасий Георгиевич(с 05.1943)

Заместитель командира бригады по строевой части 
 полковник Старовойт Григорий Васильевич

Начальники штаба бригады 
 капитан Остроброд Яков Исакович (по 12.12.1942), погиб 12.12.1942
 майор Старовойт, Григорий Васильевич
 майор Лазарев Михаил Васильевич 28.1.1943
 майор Архипов, Аркадий Афанасьевич 05.05.1944 — 30.04.1945
 майор Нестеренко, Владимир Ильич

82-й гв. мсп

Отличившиеся воины 
49-я мехбригада
  Терещенко, Василий Степанович Лейтенант командир танкового взвода 127-го танкового полка.

Примечания

Литература 
 
 
 Советская Военная Энциклопедия: [В 8 томах] / Пред. Гл. комиссии Н. В. Огарков.- М.: Воениздат, 1978. Т. 5. Линия- Объектовая. 1978,—688 с.,с ил. стр. 42—43 «Львовский механизированный корпус»

Ссылки 
 49-я механизированная бригада
 35-я гвардейская механизированная бригада
 История 215-го гв. танкового полка на сайте 10 отб Берлинской бригады
 "Боевой состав Советской Армии. Часть III. (январь — декабрь 1943 г)., Москва, Военное изд. Мин. Обороны, 1972 г.,
 Ставка ВГК. Документы и материалы. 1944-45 гг.
 Сайт 69 мотострелкового полка 
 Сайт Танковый фронт Tankfront.ru

Механизированные бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Гвардейские полки
Полки СССР
Советские войска в ГДР
Воинские части и формирования, расформированные в 1985 году